Кочаро́вский — фамилия, известные носители:
 Кочаровский, Владимир Владиленович (род. 1955) — российский физик, член-корреспондент РАН.
 Кочаровский, Виталий Владиленович (род. 1955) — российский и американский физик.